Естасион Масијака има више значења:

 Естасион Масијака (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Естасион Масијака (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику